Open de Limoges 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2017 z cyklu Open de Limoges rozgrywany w dniach 6–12 listopada 2017 roku w Limoges na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 125 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017
2017 w tenisie ziemnym
2017 we Francji